Плодовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Плодовское сельское поселение (Ленинградская область) — муниципальное образование в составе Приозерского района Ленинградской области.
 Плодовское сельское поселение (Крым) — муниципальное образование в составе Бахчисарайского района Республики Крым.